Paul Hewitt peut faire référence à :

Paul G. Hewitt (1931- ), physicien américain,
 (1963- ), entraîneur de basket-ball américain